Gru, a Daru csillagkép latin rövidítése
 Gru (2010), amerikai animációs vígjáték
 Gru (1973–2019), szerb rapper
 GRU, Oroszország katonai hírszerző szolgálatának rövidítése